Krawtschuk (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Krawtschuk (* 1962), russischer Filmregisseur
 Igor Alexandrowitsch Krawtschuk (* 1966), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Wladimirowitsch Krawtschuk (* 1985), russischer Tennisspieler
 Leonid Krawtschuk (1934–2022), ukrainischer Politiker und Präsident von 1991 bis 1994
 Leonid Wladimirowitsch Krawtschuk (* 1950), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Mychajlo Krawtschuk (1892–1942), ukrainischer Mathematiker
 Serhij Krawtschuk (* 1964), sowjetischer Fechter
 Stanislaw Krawtschuk (* 1978), ukrainischer Freestyle-Skier
 Wiktor Petrowitsch Krawtschuk (* 1961), russischer Admiral

Siehe auch:
 Krawczyk